Geradenbündel steht für:

 Geradenbündel (Elementargeometrie), in der synthetischen projektiven Geometrie die Menge aller Geraden, die durch einen Punkt gehen
 Geradenbündel (Faserbündel), in Topologie, Differentialgeometrie und algebraischer Geometrie ein Vektorbündel vom Rang 1